Richard Paulli kan syfta på:

 Richard Paulli (1846–1911), dansk läkare
 Richard Paulli (1890–1975), dansk bibliotekarie och litteraturhistoriker